Yanina Wickmayer (* 20. Oktober 1989 in Lier) ist eine belgische Tennisspielerin.

Karriere 
Wickmayer, die im Alter von neun Jahren mit dem Tennissport begann, ist seit 2004 Profispielerin. Sie gewann auf der WTA Tour bislang fünf Titel im Einzel und zwei im Doppel; hinzu kommt ein Einzeltitel bei einem WTA-Challenger-Turnier. Bei ITF-Turnieren verbuchte sie jeweils 12 Einzel- und Doppeltitel.

Seit 2007 spielt Wickmayer für die belgische Fed-Cup-Mannschaft; ihre bisherige Bilanz weist 26 Siege bei 13 Niederlagen aus.

2009 
Ihre bis dahin beste Saison beendete Wickmayer auf Position 18 der WTA-Weltrangliste. Sie gewann die Turniere von Estoril (Finalsieg über Jekaterina Makarowa) und Linz (gegen Petra Kvitová). Ihren größten Erfolg feierte sie aber mit dem Einzug ins Halbfinale der US Open, in dem sie Caroline Wozniacki in zwei Sätzen unterlag. Außerdem stand sie im Endspiel von ’s-Hertogenbosch, das sie gegen Tamarine Tanasugarn in zwei Sätzen verlor.

Gegen Wickmayer und ihren Landsmann Xavier Malisse verhängte das belgische Anti-Doping-Tribunal am 5. November 2009 eine einjährige Sperre. Beide hatten es in drei Fällen versäumt, der nationalen Anti-Doping-Behörde rechtzeitig ihren Aufenthaltsort mitzuteilen. Am 14. Dezember hob ein Zivilgericht die Sperre wieder auf.

2010 

Wickmayer konnte an ihre Erfolge aus dem Vorjahr anknüpfen. Sie gewann das Endspiel von Auckland mit einem Endspielsieg über Flavia Pennetta. Beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne erreichte sie ebenso das Achtelfinale (Dreisatzniederlage gegen ihre Landsfrau Justine Henin) wie bei den US Open (Dreisatzniederlage gegen die Estin Kaia Kanepi). Bei den French Open (Zweisatzniederlage gegen Daniela Hantuchová) und in Wimbledon (Niederlage gegen Wera Swonarjowa) schied sie jeweils in der dritten Runde aus. In Miami (Kategorie: Premier Mandatory) und in Cincinnati (Kategorie: Premier 5) kam das Aus gegen Marion Bartoli bzw. die ungesetzte Anastassija Pawljutschenkowa jeweils im Viertelfinale. Am 19. April erreichte sie mit Platz 12 ihre bislang beste Weltranglistenposition.

2011 bis 2013 
2011 stand Wickmayer nur ein einziges Mal in einem Endspiel, als Titelverteidigerin in Auckland. 2012 gelang ihr in Hobart (Zweisatzniederlage gegen Mona Barthel) und in Bad Gastein, wo sie der Französin Alizé Cornet mit 5:7 und 6:71 unterlag, jeweils der Finaleinzug. In Wimbledon verlor sie in Runde drei knapp in drei Sätzen gegen Tamira Paszek.
Bei den Australian Open erreichte sie 2013 die dritte Runde, bei den weiteren Grand-Slam-Turnieren kam sie nicht über die Auftaktrunde hinaus. Im Oktober gelang ihr dann in Luxemburg an der Seite von Stephanie Vogt aus Liechtenstein ihr bislang einziger Doppelerfolg auf der WTA Tour.

Seit 2014 

2014 stand sie in Melbourne, Paris und Wimbledon jeweils in der zweiten Runde, in New York kam sie erneut nicht über die erste Runde hinaus. 2015 gelang ihr bei den Australian Open ein weiteres Mal der Einzug ins Achtelfinale (glatte Zweisatzniederlage gegen Simona Halep). Erfolge feierte sie noch im September in Tokio, wo sie ihren vierten WTA-Titel im Einzel gewann, und beim Challenger-Turnier in Carlsbad, bei dem sie im Endspiel die US-Amerikanerin Nicole Gibbs bezwang. Im Februar 2016 erreichte sie beim WTA-Turnier von Acapulco das Halbfinale, in dem sie Sloane Stephens glatt mit 2:6, 0:6 unterlag.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren

Einzel

Doppel

Persönliches 
Wickmayer ist die Tochter von Marc Wickmayer und Daniella Dannevoye, die an Krebs starb, als Yanina 9 Jahre alt war. Sie heiratete 2017 ihren derzeitigen Ehemann Jerome Vanderzijl. Nach drei Jahren Ehe gab Wickmayer im Oktober 2020 bekannt, dass sie schwanger ist und brachte im April 2021 ihre Tochter Luana Daniëlla zur Welt.

Trivia 
Ihren Vornamen erhielt Wickmayer nach Giannina Dinorah, der jüngeren Tochter von Diego Maradona; der Name Wickmayer ist österreichischer Herkunft.

Weblinks 

 
 
 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Belgien)
Olympiateilnehmer (Belgien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Geboren 1989
Frau
Belgier